Варе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 45 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 104 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 227,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Варей на сайті французького Національного інституту географії
 Варей на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варей на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варей на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара